Azurduy steht für:
 Provinz Azurduy, Provinz im Süden Boliviens
 Azurduy, Ortschaft in ebendieser Provinz
 Juana Azurduy de Padilla, Freiheitskämpferin der Südamerikanischen Unabhängigkeitskriege; Namensgeberin der Provinz und Ortschaft Azurduy